Dragon Ball Super (ドラゴンボール Doragon Bōru Sūpā, Bola de Drac Super) és un anime basat en el manga Bola de Drac d'Akira Toriyama. La sèrie és produïda per Toei Animation. La sèrie s'estrenà al Japó el 5 de juliol de 2015, amb una duració de mitja hora per capítols i cent episodis previstos inicialment.

És la primera saga de Bola de Drac des de fa més de 18 anys, que començà just després de la desfeta del monstre Bu, el final de Bola de Drac Z. La sèrie s'emet al Japó als diumenges a les 9:00 del matí. La sèrie és escrita per l'autor original de la sèrie, Akira Toriyama, i obviarà Bola de Drac GT, que no va ser escrita per ell.

La història de l'anime es donarà lloc sis mesos després de la derrota del monstre Bu, quan la Terra s'ha convertit un cop més en un lloc pacífic, i continuant amb els esdeveniments de les pel·lícules "Bola de Drac Z: La batalla dels Déus" i "Bola de Drac Z: La resurrecció d'en Freezer".

Sagues

Arcs argumentals

Emissions

Emissió original 
El 5 de juliol de 2015 va començar a emetre's l'anime en Fuji TV. Akira Toriyama, creador de la sèrie original basat en el manga, participa en el guió i disseny dels episodis. Kimitoshi Chioka es va encarregar de l'adreça fins a l'1 de març de 2016, actualment el director de la sèrie és Morio Hatano; mentre que Naoko Sagawa i Atsushi Kido, al costat d'Osamu Nozaki s'estableixen com a productors. El manga original de Dragon Ball Super es va començar a publicar en el mes de juny de 2015 en la revista japonesa V Jump. Akira Toriyama ha acreditat que s'utilitzaran els conceptes i històries originals, incloent-hi nous personatges com el germà de Beerus, Champa, qui també és un Déu de la Destrucció però de l'univers 6 i el seu assistent Guals. Des de l'episodi 47 fins al 66 inicia una nova saga que seria la principal d'aquest nou lliurament de l'anime, inclosos a Trunks del futur, a la banda de Pilaf, i dos enemics completament nous anomenats Goku Black i Zamas.

Emissió a Espanya 
A Espanya es va començar a emetre el 20 de febrer de l'any 2017, estrenant-se al canal d'animació estatal Boing, a raó d'un episodi diari, de dilluns a dijous, en horari de 22:20 h, fins al 6 d'abril de 2017, moment en el qual, just abans de la Saga del Torneig de l'Univers 6, es va fer una aturada de nous episodis, passant a reemetre exclusivament episodis anteriors, repetits.

Emissió a Hispanoamèrica 
En una recent entrevista publicada en un lloc dedicat al mercat de televisió, Daniel Castañeda, director de llicències de Toei Animation, va anunciar que Dragon Ball Super s'estrenarà el mes vinent d'agost a Amèrica Llatina a través de la televisió de paga. Segons l'executiu, la sèrie s'estrenarà en tots els països d'Amèrica Llatina (incloent-hi Brasil). El 26 de juny de 2017 es va confirmar mitjançant ANMTVLA que s'estrenarà el 5 d'agost de 2017 per Cartoon Network d'Amèrica Llatina.

Argument 
La història de l'anime s'inicia sis mesos després de la derrota de Majin Boo, quan la Terra s'ha convertit en un lloc pacífic, i retrocontinuant amb els esdeveniments de les pel·lícules Bola de Drac Z: La batalla dels déus i Bola de Drac Z: La resurrecció de Freezer, a més d'explicar la història posterior a aquests esdeveniments.

Saga de la Batalla dels Déus 
Títol original: Saga del Déu de la Destrucció Beerus (破壊神ビルス編 Hakai-shin Birusu-hen?). Amb aquesta saga s'inicia a la sèrie i narra la cerca, per part del Déu de la Destrucció Bills (Beerus en idioma japonès) i el seu servent i mentor Whis, del Super Saiyan Déu, que podria fer-li front en una batalla, i així poder tenir una mica de diversió. Això li porta a la Terra on es troben en Son Goku,(Kakarot) en Vegeta i la resta dels Guerrers Z vivint en pau absoluta.

Saga de la Resurrecció de Freezer 
Títol original: Saga de Golden Freezer (ゴールデンフリーザ編 Gōruden Furīza-hen?). La següent part de la sèrie continua amb la resurrecció d'en Freezer per part dels seus subordinats que viatgen a la Terra a la recerca de les Boles de Drac.

Després d'un entrenament de quatre mesos de durada i una nova transformació, viatja a la Terra per completar la seva venjança contra en Goku. En el combat entre Goku i Freezer, Goku es transforma en SSGSS (Super Saiyajin Blue) i Freezer en (golden). Els dos eren molt poderosos però, llavors vegeta s'incorpora en la batalla i Goku es retira.

Com Vegeta té un gran odi profund a freezer, ell també es transforma en Super Saiyajin Blue, quan estava a punt de morir freezer destrueix la terra d'un sol cop pero Whis, protegeix a tots amb un escut a goku i els guerrers Z, pero vegeta mor,

Freezer encara es viu perque pot viure en l'abisme espacial. Aleshores en Goku es vol vengar i Whis torna enrere en el temps en el moment que freezer va a destruir la terra, aleshores en Goku es posa enmig i llança un kamehameha poderós amb la qual freezer es destruït. Vegeta s'enfada perque ell el volia matar, aleshores en Goku li explica el que li podia haver passat si no hagués fet aquell apareixament.

Saga del Torneig de l'Univers 6 
Títol original: Saga de l'Univers 6 (第6宇宙編 Dai 6 Uchū-hen?). Aquesta saga es desenvolupa en el marc d'un Torneig d'Arts Marcials entre els Universos 6 i 7, organitzat pels germans i Déus de la Destrucció, Champa i Bills, amb l'únic argument de saber qui posseeix l'univers més fort entre tots dos.

Aquests trien, a prioritat, als millors lluitadors dels seus respectius Universos. Per l'Univers 6, Champa tria com a competidors a: Botamo, Frost, Magetta, Cabba i Hit; per la seva banda, els competidors de l'Univers 7 triats per Bills són: Vegeta, Son Goku, Cor Petit, Majin Buu i Monaka. En joc estarà la destinació de la Terra i les Superesferes del Drac, aquestes últimes molt més grans que les ja conegudes, d'escala planetària cadascuna d'elles.

En aquesta saga, també es dona a conèixer al Déu Suprem de tots els Universos, Zeno-sama (全王 Zen'ō?), entre altres personatges menys importants que aquest, dins de la mateixa sèrie.

Després del torneig del 6è i 7è univers, en Goku i els Guerrers Z tornen a la Terra. Monaka té com a objectiu arribar al Planeta Pot-au-feu, i sense saber-ho ho farà juntament amb en Goten i en Trunks on hi ha una aigua important protegida per un ser desconegut, on es troba amb el bandit més buscat de la galàxia. En Goku i en Vegeta, amb l'ajuda d'en Jaco, el patruller galàctic i amic d'en Tights, la germana major de la Bulma, arriben a aquest planeta per enfrontar-se a més problemes.

Saga de Black / Trunks del futur 
Títol original: Saga de Trunks del "Futur" ("未来 "トランクス編 "Mirai" Torankusu-hen?). El 9 de maig de 2016 es va donar a conèixer de forma oficial en el lloc de Toei Animation la següent saga de la sèrie, la qual embolica a el Trunks del Futur.

Aquest personatge amb prou feines va poder escapar amb vida cap al seu present alternatiu amb la màquina del temps que va construir la seva mare Bulma, ja que la seva realitat és un caos a causa d'un nou enemic conegut com a Goku Black, l'aparença del qual és idèntica a la d'en Son Goku, motiu pel qual en Trunks fa ús com a única alternativa tornar en el temps per buscar l'ajuda dels seus amics del passat. En aquesta saga es donaran a conèixer nous personatges, entre els quals destacaran el mateix Black i Zamasu, un aprenent Kaio-shin de l'univers 10.

Saga de Supervivència universal 
Títol original: Saga de Supervivència Universal (宇宙サバイバル編 Uchū Sabaibaru-hen?). Aquesta saga va començar el 5 de febrer del 2017 com la Saga de Supervivència Universal per Toei Animation. A petició d'en Son Goku, comença el torneig del poder, d'arts marcials organitzat per Zeno-sama on 8 dels 12 els universos participaran.

Cada univers haurà de formar un grup de 10 lluitadors representants que combatran en modalitat «Battle Royal»: un Combat multitudinari de tots contra tots, simultàniament. Davant les inesperades i estrictes normes, en Goku només disposa d'unes hores per reclutar als 10 membres del Setè Univers.

Els participants per part de l'Univers 7 són: Son Goku, Krilin, A-18, Son Gohan, Cor Petit JR, A-17, Vegeta, Ten Shin Han, Fullet Tortuga (Mutenroshi) i, per a sorpresa de tots, Freezer, atès que en Monstre Buu es troba en hibernació poca estona abans de l'inici del torneig i no hi ha forma de despertar-ho.

Producció 
18 anys després del final de Bola de Drac GT, es va posar en fase de producció Bola de Drac Super, una nova sèrie d'animació que continuarà amb les aventures de Son Goku i altres personatges de la franquícia. Segons publica la pàgina oficial, Toei Animation va anunciar el que seria la nova saga Dragon Ball Super, un nou anime de Bola de Drac que es va estrenar el juliol del 2015. D'acord amb la pàgina web, es tracta d'un projecte original, una seqüela de Bola de Drac Z, de mans d'Akira Toriyama, autor del manga de Bola de Drac i Bola de Drac Z L'anime s'emet cada diumenge des del 5 de juliol de 2015, a les 9 del matí a través del canal Fuji TV, entre altres.

Després de l'última pel·lícula de Bola de Drac Z: La Resurrecció de Freezer, dirigida per Tadayoshi Yamamuro i que es va estrenar el 18 d'abril de 2015 al Japó. Osamu Nozaki, productor de Fuji TV, ha afegit que: «A mesura que llegia el guió que ja m'havia passat Akira Toriyama, els meus somnis amb el projecte van començar a expandir-se. Un enemic fins i tot més fort que Buu o Freezer pot aparèixer».

El 14 de juny de 2015, va ser llançat el primer número, de Bola de Drac Super, on van aparèixer personatges com el Kaio-shin de l'Est, en Cor Petit, en Son Gohan, el Mr. Satan, en Vegeta, en Son Goten, en Trunks, en Son Goku, en Beerus, el Whis, en Champa i en Vados en el qual es va mostrar que la sèrie no tindria continuïtat amb Bola de Drac GT.

Tadayoshi Yamamuro, director de les pel·lícules, va confirmar una història posterior a les pel·lícules, que inclou als personatges Champa i Guals.

Banda sonora 
Norihito Sumitomo, el compositor de Battle of Gods i Resurrection Freezer, torna en Dragon Ball Super.

La banda sonora original per l'anime va ser llançada en CD per Nippon Columbia el 24 de febrer de 2016. Ambdues lletres d'obertura van ser escrites per Yukinojo Mori qui ha escrit nombroses cançons per a la sèrie de Bola de Drac.

El primer tema d'obertura és "Cho-Zets☆Dynamic!" (超絶☆ダイナミック！, Chōzetsu☆Dainamikku!, "Transcendència☆Dinàmica!") interpretada per Kazuya Yoshii de The Yellow Monkey.

El segon tema d'obertura és "Genkai Toppa x Survivor" (突破限界xサバイバー, Genkai Toppa x Sabaibā, "Supera els teus Límits, Supervivent") interpretada per Kiyoshi Hikawa.

El primer tema de tancament per als episodis de l'1 al 12 és "Hello Hello Hello" (ハローハローハロー, Harō Harō Harō, "Hola, Hola, Hola") per Good Morning America.

El segon tema de tancament per als episodis 13 a 25 és "Starring Star" (スターリングスター, Sutāringu Sutā, "Estel Protagonista") per KeyTalk.

El tercer tema de tancament per als episodis 26 a 36 és "Usubeni" (薄紅, "Rosa Clar") per Lacco Tower.

El quart tema de tancament per als episodis 37 a 49 és "Forever Dreaming" (フォーエバードリーミング, Fōebā Dorīmingu, "Sempre Somiant") per Czecho No Republic.

El cinquè tema de tancament per als episodis 50 a 59 és "Yoka-Yoka Dansi" (よかよかダンス, Yoka-Yoka Dansu, "Dansa de Fàcil Maneig") per Batten Shōjo-Tai.

El sisè tema de tancament per als episodis 60 a 72 és "Chǎofàn MUSIC" (炒飯MUSIC, "Chaohan Myūjikku", "Música d'Arròs Fregit") per Arukara.

El setè tema de tancament per als episodis 73 a 83 és "Aku no Tenshi to Seigi no Akuma" (悪の天使と正義の悪魔, "Un Àngel Malvat i un Dimoni Just") per THE COLLECTORS.

El vuitè tema de tancament per als episodis 84 fins ara és "Boogie Back" (ブギーバック, "Bugī Bakku") per Miyu Inoue.

Distribució internacional 
Una empresa multinacional va adquirir la llicència de Dragon Ball Super per poder transmetre la sèrie en anglès. Al principi es creia que FUNimation, l'empresa que distribueix Bola de Drac als Estats Units des de fa diversos anys, no anava a ocupar-se de la sèrie per al seu doblatge a l'anglès. No obstant això, es va confirmar que solament la distribuirà per a Amèrica del Nord, mentre Toonami (canal de televisió del Sud-est Asiàtic) s'encarregaria de distribuir la sèrie en el Sud-est Asiàtic. El bloc Toonami s'encarrega d'emetre la sèrie per als Estats Units des de la seva estrena el 7 de gener del 2017.
 El 16 de juny de 2016 es va confirmar el doblatge oficial per a França mitjançant el Twitter de l'actor del doblatge d'en Vegeta en francès. Un mes després, es va confirmar la producció del doblatge a l'engonal per a Amèrica del Nord. Igualment per al doblatge castellà.
 A Portugal, Dragon Ball Super es va estrenar el 24 de setembre de 2016, convertint-se al primer país europeu a doblegar-ho i emetre-ho, tant com SIC en convertir-se al primer canal de televisió digital terrestre a comprar els drets de l'anime.
 A Llatinoamèrica, es va especular que la distribució estaria a càrrec de Toei Animation; no obstant això, el doblatge seria produït per l'empresa Kora Internacional. D'altra banda, no s'ha pogut confirmar aquestes dades per part de les dues empreses a causa de l'enregistrament de la pel·lícula Dragon Ball Z Kai: The Final Chapters. L'actor Mario Castañeda va esmentar que interpretarà a aquest personatge de la sèrie però, de moment, encara no es podia confirmar. El 5 de febrer del 2017, l'actor René García i l'actor Mario Castañeda van esmentar, durant la seva visita en una convenció temàtica a Mèxic, que ja estaven fent negociacions per a la nova sèrie. A més, l'actor Mario Castañeda va confirmar que tindrà una prova de veu d'un personatge a la qual va cridar "Black", el qual es presumeix que és Goku Black. El 13 de febrer de 2017, Brenda Nava, traductora de la segona tanda d'episodis de Bola de Drac, Bola de Drac Z i Bola de Drac GT a Hispanoamèrica, confirma en el seu compte que serà l'encarregada de va traduir Dragon Ball Super per a Hispanoamèrica. Eduardo Garsa va confirmar, per mitjà de les seves xarxes socials, que serà el director del doblatge del nou lliurament.
 Toei Animation va anunciar que la sèrie es podrà veure per Crunchyroll, ja disponible per a usuaris dels Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Amèrica Llatina i Sud-àfrica; mentre que en Daisuki estarà disponible per als Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda i la majoria de països a Europa. A més, es podrà veure en AnimeLab a Austràlia i Nova Zelanda.
 A Itàlia, el manga està llicenciat per Star Comics, mentre que l'animi s'emet al canal Itàlia 1 des del 23 de desembre de 2016.
 A Espanya, el manga està llicenciat per Planeta Còmic, mentre que l'animi s'emet al canal infantil Boing des del 20 de febrer de 2017.

Referències

Vegeu també 
 Bola de Drac
 Llista d'episodis de Bola de Drac Super
 Llista de capítols de Bola de Drac Super

Bola de Drac